Stati Uniti d'America
 Pecos – fiume
 Pecos – villaggio della Contea di San Miguel, Nuovo Messico
 Pecos – capoluogo della Contea di Reeves, Texas
 Pecos Pueblo – antico Pueblo nel Nuovo Messico

Altro
 Classificazione Pecos: un sistema di classificazione della cultura dei Popoli Ancestrali del sud-ovest degli Stati Uniti, detti anche Anasazi.